Ариф Старова () е югославски историк, преводач от османски турски.

Биография 
Роден е в Поградец, Албания. Негов вуйчо е Али Фетхи Окяр. Негови синове са писателят Луан Старова и политикът Вулнет Старова. В 1943 година със семейството си се мести в Струга и остава във Федерална Югославия след войната. Заедно с Методия Соколоски, Ванчо Бошков и Фетах Исхак превежда и редактира поредицата „Турски документи за македонската история“.

Родословие

Бележки 

Северномакедонски историци
Северномакедонски албанци
Северномакедонски албанци
Родени в Поградец